Kuru může být:

Kuru –  prionové onemocnění, vyskytující se u kanibalů na Nové Guineji
Kuru (Indie) –  název indoárijského kmenu a jeho království, které leželo  v  Indii.  
Kuru (obec) –  obec ve Finsku
Kuru (Iisaku) –  vesnice v obci Iisaku v estonském kraji Ida-Virumaa
Kuru (Tapa) –  vesnice v obci Tapa v estonském kraji Lääne-Virumaa
 Kuru (dinosaurus) - rod dromeosauridního dravého dinosaura z Mongolska